Europees Sociaal Fonds
European Science Foundation
European Services Forum, een netwerk van vertegenwoordigers van de Europese dienstensector  
De Nederlandse afkorting van het "Eurovisiesongfestival"